Dubai Duty Free Tennis Championships 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2015 z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 23–28 lutego 2015 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 082 605 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015